Jméno a příjmení Otakar Petřina označuje více osob:

 Ota Petřina (1949–2015) – český rockový kytarista, zpěvák a skladatel, člen skupin Bacily a Super-robot
 Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina (* 1985) – český rapper a bubeník, člen skupiny Chinaski, syn Oty Petřiny (1949–2015)